Garde-à-vous peut désigner :

 le garde-à-vous, une position adoptée par les militaires sur l'injonction « Garde à vous ! » ;
 Garde à vous, une émission de télévision ;
 Étoiles, garde-à-vous !, un roman de science-fiction de Robert Heinlein.